Caroline Garcia e Aurélie Védy erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Vesna Dolonc e Irina Chromačëva che hanno battuto in finale Naomi Broady e Julia Glushko 6–2, 6–0.

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Sandra Klemenschits (semifinali)
 Edina Gallovits-Hall /  Kristina Mladenovic (primo turno)

 Leticia Costas Moreira /  Inés Ferrer Suárez (primo turno) 
 Julia Cohen /  Daniella Jeflea (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Saint-Gaudens Midi Pyrénées 2012